

Geografia 
Regno Unito
 Ascott – villaggio del Buckinghamshire, in Inghilterra
 Ascott – villaggio del Warwickshire, in Inghilterra
 Ascott-under-Wychwood – villaggio e parrocchia civile del West Oxfordshire, in Inghilterra
 Ascott – villaggio dell'Oxfordshire, in Inghilterra
 Ascott d'Oyley – villaggio dell'Oxfordshire, in Inghilterra
 Ascott Earl – villaggio dell'Oxfordshire, in Inghilterra

Persone 
 Roy Ascott – artista britannica
 Percelle Ascott – attore inglese di origini zimbabwesi

Pagine correlate 
 Ascot (disambigua)